Майкл Пол Тодаро (; родился 14 мая 1942, Нью-Йорк, Нью-Йорк (штат), США) — американсккий экономист, профессор экономики  Нью-Йоркского университета, автор миграционной модели Тодаро и парадокса Тодаро, соавтор модели Харисса-Тодаро.

Биография 
Майкл родился 14 мая 1942 года в Нью-Йорке в семье Джоржда Джозефа и Аннетт Пиччини Тодаро.

Закончил  в 1964 году, получив степень бакалавра и став членом . В 1965 году за свою работу получил стипендию на обучение от , что позволило получить степень  в 1966 году в  Йельском университете. В 1966—1967 годах получал стипендию , там же в Йельском университете удостоен докторской степени в 1968 году.

Преподавательскую деятельность начал приглашенным лектором экономики в  университете Макерере в Уганде в 1964—1965 годах вместе с научным руководителем профессором Филипом Беллом, затем преподавал экономику в Йельском университете в 1967—1968 годах. В 1968—1970 годах научный сотрудник Института исследований в области развития и приглашенный старший лектор экономики при Университетском колледже  Университета Найроби в Кении, где он преподавал вместе с . В 1970—1976 годах был заместителем директора по социальным наукам  фонда Рокфеллера в Африке, став членом международного консультационного комитета института населения , расположенного на Гавайях в 1972—1974 годах и членом  Совета по международным отношениям в 1973 году. В 1974—1976 годах продолжил преподавание в Университете Найроби. В 1976 году вернулся в США, став приглашенным профессором экономики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в 1976—1977 годах. В 1976—1978 годах был заместителем директора, а в 1978—1998 годах старшим сотрудником и консультантом Центра перспективных исследований  в Ньй-Йорке. В 1977 году стал почётным приглашенным профессором имени Уильяма Пайла Филипса . А с 1978 года занял должность полного профессора экономики в  Нью-Йоркском университете и в 1997 году только вышел в отставку.

Член редколлегии журнала «» с 1977 года и журнала «Pakistan Development Review» с 1988 года. С 1979 года консультант Института по изучению мировой политики от . Член Американской экономической ассоциации, член , член Международного союза научного изучения населения.

 Семья
Майкл женился 17 июня 1974 году на Донне Рени Крикенбергер, у них родилась дочь Ленора Жан Тодаро.

Вклад в науку 
М. Тодаро стал автором миграционной модели Тодаро (), опубликовав в 1969 году работу «Модель трудовой миграции и городской безработицы в слаборазвитых странах», которая объясняет миграцию из села в город, несмотря на высокий уровень безработицы в городах: миграция осуществляется, когда приведенная стоимость ожидаемых доходов будет превышать средний уровень доходов сельского населения.

М.Тодаро, благодаря совместной работе с  «Миграция, безработица и развитие: двухсекторный анализ» в 1970 году, стал соавтором модели Харриса-Тодаро, которая показывает равновесную ситуацию миграционной модели Тодаро, при которой ожидаемые доходы сравняются в сельских и городских секторах с учетом неформального сектора и полной безработицы.

М. Тодаро выявил парадокс Тодаро (), который утверждает, что мероприятия, направленные на улучшение городской экономики, приводят к росту городской безработицы, поскольку эти улучшения стимулируют ещё большую миграцию с сельских территорий. Отсюда, рост образования, неподкрепленный созданием новых рабочих мест, ухудшает экономическую ситуацию в стране, так как затраты общества на образование приводят к снижению отдачи от него, а бывшие студенты пополнят ряды уже высокообразованных безработных.

Библиография 
 Тодаро М.П. Экономическое развитие — М.:Юнити, 1997—671 c. — ISBN 0-582-23160-4 (англ. Economic Development, 5th ed, 1994)
 Todaro M.P. The Urban Employment Problem in Less Developed Countries — An Analysis of Demand and Supply, 1968
 Todaro M.P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries// The American Economic Review, Vol. 59, No. 1 (1969), — pp. 138—148
 , Todaro M.P. Migration, Unemployment and Developmnent: A Two-Sector Analysis// The American Economic Review, Vol. 60, No. 1 (1970), — pp. 126—142
 Todaro M.P. Internal Migration in Developing Countries: A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priorities] — International Labour Office, 1976 — ISBN 978-9221015994
 Todaro M.P. Internal Migration in Developing Countries: A Survey/Richard A. Easterlin, ed.//Population and Economic Change in Developing Countries — University of Chicago Press, 1980 — p.361-402 — ISBN 0-226-18027-1
 Todaro M.P. City bias and rural neglect : the dilemma of urban development — Population Council, 1981, — 93p. — ISBN 978-0878340422
 Todaro M.P. The Struggle for Economic Development: Readings in Problems and Polices — Longman, 1983 — 409p. — ISBN 978-0582283848
 Todaro M.P. Economics for a developing world: an introduction to principles, problems — Longman, 1983, — 552p. — ISBN 978-0582071360
 Todaro M.P. Development planning: Models and Methods — Longman, 1983
 Todaro M.P. Economic Development in the Third World — Longman, 1985 — 734p. — ISBN 978-0582044401
 Todaro M.P. Reflections on Economic Development: The Selected Essays of Michael P. Todaro — Edward Elgar Pub, 1995, — 528p. — ISBN 978-1858980737
 Todaro M.P.,  Economic Development, 12th ed. — Trans-Atlantic Publications, 2015 — 860p. — ISBN 978-1292002972

Примечания